Robert Howard peut faire référence à:

divertissement
 Robert Howard (1626-1698), dramaturge et homme politique anglais ;
  (1896-1983), muraliste et sculpteur américain ;
 Robert E. Howard (1906-1936), écrivain fantastique, créateur de Conan le barbare ;
  (1906-1986), pianiste et chanteur de jazz américain ;
 Robert Howard ("Dr. Robert", 1961), pop star britannique et membre des the Blow Monkeys ;

politique
  (1585-1653), commandant royaliste et M.P. ;
  (1624-1674), alias Robert Howard, homme politique anglais ;
 Robert Howard,  de Wicklow (1757-1815), homme politique anglo-irlandais et pair ;
  (1854-1928), fonctionnaire anglais ;
  (fl. 2009), homme politique canadien ;

religion
 Robert Howard (1670-1740), prélat anglican de l'Église d'Irlande ;
  (1887-1960), prêtre et universitaire anglican britannique ;

sport
  (1938), maître irlandais de taekwondo ;
  (1975-2004), triple sauteur américain ;
  (1956), nageur olympique irlandais ;
  (1944-2008), football américain defensive back ;
  (1964), football américain running back ;
 Bob Howard (1963), lutteur professionnel américain mieux connu sous le nom de Hardcore Holly ;

autres
  (1385-1436), père de John Howard,  de Norfolk ;
  (1883-1963), agriculteur texan et professeur d'agriculture ;
  (1936), professeur australien de relations internationales ;
  (1818-1881), soldat chilien ;
  (1939-2009), récipiendaire de la médaille d'honneur pendant la guerre du Vietnam ;
 , homme reconnu coupable de meurtre ;
  récipiendaire 2003 du prix George Ellery Hale Prize.